

Гоупдейл — місто, штат Массачусетс
 Гоупдейл — селище, штат Іллінойс
 Гоупдейл — селище, штат Огайо
 Гоупдейл — переписна місцевість, штат Массачусетс